Schüttung steht für:

 Schüttung (Hydrologie), bei einer Quelle oder Pumpe die Menge des Wassers in Volumen pro Zeit
 Schüttung (Kunst), eine Technik des Farbauftrags
 das Schütten von körnigen oder stückigen Gütern, siehe Schüttgut
 grobkörniges Schüttgut, das zum Auffüllen einer Vertiefung oder zur Ausgleich von Unebenheiten verwendet wird, etwa unter einem Trockenestrich 
 die Einrichtung zum Ausleeren von Mülltonnen in den Müllwagen